

События 

 В Северной Ирландии образовано трио поющих священников The Priests
 Шведская симфо-метал группа Therion объявляет о роспуске текущего состава по окончании тура.
 В Iced Earth меняется большая часть состава и возвращается вокалист Мэтт Барлоу. Тим Оуэнс уходит из группы и присоединяется к Ингви Мальмстину.
 В мае в столице Сербии Белграде прошёл финал 53 песенного конкурса «Евровидение-2008», в котором выиграл Дима Билан.
 14 июня сэр Пол Маккартни впервые выступил на киевском Майдане Незалежности с концертной программой «It's Time To Be Together».
 19 августа Леди Гага выпустила свой первый студийный альбом The Fame
 12 сентября на харьковской площади Свободы впервые выступила группа Queen+Paul Rodgers с благотворительной концертной программой «Life Must Go On». Этот концерт стал первым выступлением легендарной группы на украинской сцене.
 На телеканале НТВ стартует шоу «Суперстар 2008. Команда мечты».

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Low» (Flo Rida), второе место — «Bleeding Love» (Леона Льюис), третье место — «No One» (Алиша Кис).
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard 200) — «As I Am» (Алиша Кис), второе место — «Noel» (Джош Гробан), третье место — «Tha Carter III» (Lil Wayne).

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Роберт Плант и Элисон Краусс за «Raising Sand»
 «Грэмми» за запись года — Роберт Плант и Элисон Краусс за «Please Read the Letter»
 «Грэмми» за песню года — Coldplay за «Viva la Vida»
 Лучшая песня года  по версии журнала «Rolling Stone» — «Single Ladies» Бейонсе.
 Лучший альбом года  по версии журнала «Rolling Stone» — «Dear Science» TV on the Radio.

 Лучший альбом года по версии журнала «Мир Фантастики» — Mechanical Poet — «Eidoline: The Arrakeen Code»

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Dave Clark Five (, , ,  и )
 The Ventures (, Джерри Макги, , Дон Уилсон и )
 Леонард Коэн
 Мадонна
 Джон Мелленкамп
Неисполнители:
 Кенни Гэмбл и Леон Хафф
Аккомпанирующие музыканты:
 Литтл Уолтер

Зал славы авторов песен 
 Лоретта Линн
 Алан Менкен
 
 Альберт Хаммонд
 Дезмонд Чайлд
Награда Джонни Мерсера:
 Пол Анка
Награда Эйба Олмена издателю:
 
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Энн Мюррей
Награда за выдающуюся песню:
 Take Me Out to the Ball Game
Награда Хэла Дэвида «Звёздный свет»:

Зал славы кантри 
 The Statler Brothers (Фил Болсли, , Дон Рид, Харольд Рид и )
 
 Эммилу Харрис

Альбомы

Февраль 

 Simple Plan (Simple Plan, 12 февраля)
 N (Norther, 13 февраля)

Март 

 ObZen (Meshuggah, 7 марта)
 Crystal Castles (Crystal Castles, 18 марта)

Апрель 

 Scars & Souvenirs (Theory of a Deadman, 1 апреля)
 E=MC² (Мэрайя Кэри, 15 апреля)
 For The Revolution (Kalmah, 23 апреля)
  Hard Candy (Мадонна, 28 апреля )

Май 

 3 Doors Down (3 Doors Down, 20 мая)
 Conquer (Soulfly, 20 мая)

Июнь 

 Indestructible (Disturbed, 3 июня)
 Rise and Fall, Rage and Grace (The Offspring, 17 июня)

Июль 

 The Black Parade Is Dead! (My Chemical Romance, концертный, 1 июля)

Август 

 Ultra Beatdown (DragonForce, 20 августа)
 All Hope Is Gone (Slipknot, 20 августа)
 L.A.X.
(The Game (рэпер), 26 августа) 

• The Fame (Lady Gaga, 19 августа)

Сентябрь 

 Death Magnetic (Metallica, 12 сентября)
 Black Roses (The Rasmus, 24 сентября)
 Suicide Season (Bring Me the Horizon, 29 сентября)

Октябрь 

 Appeal to Reason (Rise Against, 7 октября)
 Funhouse (P!nk, 24 октября)

Ноябрь 

 Дальше (Звери, 1 ноября)
 VII (Amatory, 7 ноября)

 Road to Revolution: Live at Milton Keynes (Linkin Park, концертный, 21 ноября)

Скончались 

 19 января — Тревор Тэйлор, 19 января — певец, экс-участник групп — UB 40, Bad Boys Blue (1984—1989) (первый солист группы (1984—1987)), Street Noise (1990) (был вокалистом), Temper Temper (1991—1993) (был гитаристом), Osazuwas (1993—1996) (вокалист), The Party Animals (1996—1998) (вокалист), Chocolate Milk, Avancada, Mondo Club, Umoya и The Reggae Cracks.
 13 февраля — Анри Сальвадор, французский певец.
 19 февраля — Егор Летов (43) — советский и российский музыкант. Основатель и лидер группы «Гражданская оборона».
 28 февраля —  (64) — британский певец, автор песен и продюсер, вокалист и клавишник группы The Dave Clark Five
 15 марта — Майки Дред, продюсер и исполнитель в жанрах даб и реггей (сотрудничество с The Clash)2 апреля — Валентин Иванов, советский и украинский композитор, мультиинструменталист.
 17 апреля —  (58) — американский музыкант, органист и аккордеонист группы E Street Band
 15 мая — Олег Романченко (O.G.) участник рэп-группы «MaryJane».
 2 июня — Бо Диддли (79) — американский певец, гитарист и автор песен
 10 июня — Думитру Бугич, румынский композитор, музыковед, пианист, дирижёр и педагог.
 13 июня — Трейси Майклз, американский музыкант, ударник глэм-панк группы «Peppermint Creeps» .
 10 августа — Айзек Хейз (65) — американский певец и автор песен
 15 августа — Джерри Векслер (91) — американский музыкальный журналист и продюсер 
 15 сентября — Ричард Райт (65) — британский музыкант, основатель и клавишник группы Pink Floyd
 19 сентября —  (83) — американский барабанщик
 23 сентября — Сергей Духанин, композитор, звукорежиссер, бас-гитарист Absenth.
 17 октября —  (72) — американский певец, вокалист группы The Four Tops
 25 октября — Муслим Магомаев советский, азербайджанский и российский оперный и эстрадный певец , Народный артист СССР.
 12 ноября — Митч Митчелл (62) — британский музыкант, барабанщик группы The Jimi Hendrix Experience

Концерты в России 
 22 марта — МакSим в СК «Олимпийский», Москва
 24 мая — СК «Олимпийский», Москва, впервые в России состоялся концерт группы Kiss.
 26 мая — СК «Ледовый дворец», Санкт-Петербург, впервые состоялся концерт группы Kiss.
 15-16 сентября — концерты «Queen + Paul Rodgers» в России, в Москве, в спортивном комплексе Олимпийский.
 27 октября — СК «Олимпийский», Москва, концерт группы Deep Purple.
 28 октября — Ледовый дворец, Санкт-Петербург, концерт группы Deep Purple.
 октябрь — концертный тур Гленна Хьюза по городам России.
 5 ноября — первый в России концерт группы Slipknot в Москве, в спортивном комплексе «Олимпийский» в поддержку альбома All Hope Is Gone.
 6-7 декабря — Joe Bonamassa дал в Москве два концерта в Московском международном доме музыки.
 Состоялся пятый музыкальный фестиваль «Фортеця»

Примечания

Рейтинги «Лучший альбом 2008» 
 по версии Rolling Stones 
 по версии NME
 свободное голосование

См. также